О́хман (; ) — немецкая фамилия. Среди носителей:

 Охман, Веслав (род. 1937) — польский певец (лирический тенор).
 Охман, Кристиан (род. 1999) — польский певец, внук Веслава Охмана.
 Охман, Николай Петрович (1908—1977) — советский военачальник.
 Охман, Эмиль (род. 1986) — шведский гонщик на снегоходах.
 Охман, Элина (род. 1994) — шведская гонщица на снегоходах.

См. также 
 Очманн, Маурисио — мексиканский актёр.